Gualaco kan syfta på:

Honduras 

 Gualaco (kommun), Departamento de Olancho, 
 Gualaco (ort), Departamento de Olancho,